Il doppio del torneo di tennis Bulgarian Open Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Stefano Galvani e Igor Gaudi che hanno battuto in finale Óscar Hernández e Dmitri Vlasov 6-4, 6-1.

Teste di serie 

 Bobbie Altelaar /  Dennis van Scheppingen (primo turno)
 Todd Perry /  Steven Randjelovic (semifinali)

 Óscar Hernández /  Dmitri Vlasov (finale)
 Stefano Galvani /  Igor Gaudi (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Bulgarian Open Challenger 2001